Никко́ло Камприа́ни (; ) — итальянский стрелок из винтовки, трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 2010 года, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион летней Универсиады 2011 года, чемпион Европейских игр.

Спортивная биография 
Заниматься стрельбой Камприани начал в 2000 году. На молодёжном уровне Никколо трижды становился серебряным призёром европейских первенств. В 2008 году итальянский стрелок выступил на летних Олимпийских играх в Пекине. Камприани принял участие в трёх дисциплинах, но ни разу не смог пробиться в десятку сильнейших.

Начиная с 2009 года, Камприани стал активно пробиваться в элиту мировой стрельбы. Дважды в 2009 и в 2012 годах итальянец становился чемпионом Европы. В 2010 году Никколо завоевал золото чемпионата мира в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В 2011 году итальянский спортсмен выиграл три золотых медали Универсиады, проходившей в китайском городе Шэньчжэнь.

В 2012 году Камприани принял участие в летних Олимпийских играх В Лондоне. В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров Никколо стал серебряным призёром, совсем немного уступив чемпиону румыну Алину Молдовяну. В стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров Камприани не оставил шансов соперникам, став чемпионом, обновив при этом олимпийский рекорд и в квалификации, и в финале.

На I Европейских играх в Баку Камприани занял второе место в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м, а также выиграл золото вместе с Петрой Цублазинг в смешанных командной соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. Также на церемонии открытия игр Камприани вместе с 7 другими олимпийскими чемпионами вынес флаг Европейского олимпийского комитета.

Личная жизнь 
 Живёт и тренируется в американском городе Моргантаун.

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских играх 2012 года
 Профиль на сайте ISSF

Стрелки Италии
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Олимпийские чемпионы от Италии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по стрельбе
Чемпионы Европы по стрельбе
Чемпионы Европейских игр по стрельбе